Ла Коператива има више значења:

 Ла Коператива (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Коператива (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Коператива (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику